Рој има више значења:

 Рој инсеката
 Пчелињи рој
 Рој (Верчели), је насеље у Италији у округу Верчели, региону Пијемонт
 Рој (Монтана), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Монтана
 Рој (Вашингтон), град је у америчкој савезној држави Вашингтон
 Рој (Јута), град је у америчкој савезној држави Јута
 Рој (Нови Мексико), град је у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Рој (филм), је југословенски филм из 1966. године